Dubbers ist der Familienname folgender Personen:

 August Dubbers (1873–1959), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Honorarkonsul
 Dirk Dubbers (* 1943), deutscher Physiker
 Eduard Dubbers-Albrecht (* 1958), Geschäftsführer der Ipsen Logistics und Präses der Handelskammer Bremen
 Elisabeth Emma Dubbers, genannt Else, geb. Reimann
 Günter Reimann-Dubbers (* 1942), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Hans Gerhard Reimann-Dubbers, deutscher Unternehmer
 Hans Gottfried Heinrich Dubbers, SS-Unterscharführer, Ehemann von Elisabeth Emma Dubbers, leiblicher Vater von vier Adoptivkindern von Albert Reimann jun.
 Johann Christoph Dubbers (1804–1877), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Lokalpolitiker, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Johann Christoph Eduard Dubbers (1836–1909), Bremer Kaufmann und ab 1865 erster dänischer Honorarkonsul
 Rita Dubbers-Albrecht (* 1928), deutsche Kauffrau, Unternehmerin und Honorarkonsulin; Inhaberin der Bremer Handelsspedition J.H. Bachmann
 Volker Reimann-Dubbers (* 1944), deutscher Chemiker und Stifter

Siehe auch:
 Dübbers
 Dubber